Слободан Перовић може да се односи на:

 Слободан Перовић (академик), српски академик и доктор права
 Слободан Перовић (глумац), српски глумац

Види још 
 Перовић
 Слободан